Iwan Kolew (ur. 1930, zm. 2005) – bułgarski piłkarz, uczestnik Mundialu 1966 oraz brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich 1956
 Iwan Kolew (ur. 1951) – bułgarski zapaśnik stylu klasycznego, mistrz świata i Europy, brązowy medalista olimpijski z Montrealu 1976
 Iwan Kolew (ur. 1957) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski
 Iwan Kolew (ur. 1987) – bułgarski siatkarz